Chiesa di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista a Tione di Trento
 Chiesa di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista a Cevio, in Svizzera